Banze bezeichnet:

einen Familiennamen
 Alfred Banze (* 1958), deutscher Künstler

ist niederdeutsch für 
Banse (Begriffsklärung)

Siehe auch:
Panse